

Geografia 
 Ruanda
 Distretto di Ngoma – distretto della Provincia Orientale 
 Ngoma – settore del distretto di Huye
 Ngoma – settore del distretto di Nyaruguru
 Ngoma – settore del distretto di Rulindo

 Tanzania
 Ngoma – circoscrizione della Tanzania

 Zambia
 Ngoma, località dello Zambia situata all'interno del Kafue National Park

Musica 
 Tamburo ngoma, strumento musicale dell'Africa centro-meridionale
 ngoma è anche un altro nome dei tamburi yuka cubani

Danza 
 ngoma, danza rituale tradizionale della Tanzania